Bad Manners est un groupe britannique de musique ska formé en 1976.
 Bad Manners est un film américain réalisé par Jonathan Kaufer en 1997.